Geschiedenisonderwijs (Nederland)
Geschiedenisonderwijs (Vlaanderen)